Partits polítics
 Partit Revolucionari Institucional, partit polític mexicà.
 Partit Republicà Italià, partit polític italià.

Tecnologia
 Primary Rate Interface, accés primari de la RDSI.

Topònimia
 ISO 3166-1: Puerto Rico